kontrast (elektronika)
 kontrast (literatura)
 kontrast (medycyna)
 kontrast wzrokowy
 kontrastowość w fotografii (gradacja)
 kontrast (sztuka)
 Kontrast (grupa muzyczna)